Lupoglav, općina u Istarskoj županiji, u Hrvatskoj
 Lupoglav (Brckovljani), naselje u općini Brckovljani u Zagrebačkoj županiji, u Hrvatskoj
 Lupoglav (Žepče, BiH), naselje u općini Žepče, BiH